Montferrat (Isère) - comuna francesa
 Montferrat (Var) - comuna francesa

Desambiguações de topônimos